2 miejscowości w Polsce: 
 Kundzicze – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Krynki 
 Kundzicze – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka